Maspero ist der Familienname folgender Personen:
 Éveline Porée-Maspero (1906–1991/92), französische Südostasienwissenschaftlerin
 François Maspero (1932–2015), französischer Autor, Journalist, Verleger und Übersetzer
 Gaston Maspero (1846–1916), französischer Ägyptologe
 Georges Maspero (1872–1942), französischer Kolonialverwalter und Südostasienwissenschaftler; Sohn von Gaston Maspero
 Henri Maspero (1883–1945), französischer Sinologe; Sohn von Gaston Maspero
 Jean Maspero (1885–1915), französischer Papyrologe; Sohn von Gaston Maspero

Maspero bezeichnet des Weiteren:
 Maspero-Gebäude, Fernsehgebäude in Kairo, Schauplatz des Maspero-Massakers